Гранд-Прери (Grande Prairie) — город в провинции Альберта в Канаде.
 Гранд-Прери (Grand Prairie) — город в штате Техас, США.